Termenul „Circulație” se poate referi la:

 Circulație (transport), deplasare, de obicei pe o cale de comunicație rutieră sau feroviară.
 Circulație (fiziologie), deplasare a sevei în plante sau a citoplasmei în interiorul celulelor, sau la regnul animal circulația sanguină.
 Circulație (dinamica fluidelor), curgere a unui lichid, a unui gaz, a unui curent, în interiorul unui circuit sau al unei conducte.
 Circulație atmosferică
 Circulație pietonală
 Circulație sanguină
 Circulație (economie), transmitere, schimb de bunuri, de mărfuri (schimburile de mărfuri și servicii) prin intermediul banilor (circulația monetară), transformare a mărfurilor în bani și a banilor în mărfuri. Banii care sunt  în circulație, sunt bani care au valoare.

Vezi și
 Mișcare (fizică)
 Circulation, o revistă de specialitate din domeniul cardiologiei
 Aparat cardiovascular
 Transport
 Rețea